Djadkowytschi (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Djadkowytschi (Dubno)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Riwne, siehe Djadkowytschi (Riwne)